6-я танковая армия — наименование танковой армии в вооружённых силах различных государств.

 6-я танковая армия (Германия)
 6-я танковая армия (СССР)
 6-я гвардейская танковая армия